Великобритания на летних Олимпийских играх 2020 была представлена 376 спортсменами в 26 видах спорта. В связи с пандемией COVID-19 Международный олимпийский комитет принял решение перенести Игры на 2021 год.

В марте 2020 года Исполком МОК, продолжая политику гендерного равенства на Олимпийских играх, одобрил изменения в протокол церемоний открытия и закрытия Игр, согласно которым у национальных олимпийских комитетов появилась возможность заявить в качестве знаменосцев одного мужчину и одну женщину. На церемонии открытия Игр знаменосцами сборной Великобритании стали чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года гребец Мо Сбихи и яхтсменка Ханна Миллс, а на церемонии закрытия право нести национальный флаг было доверено трековой велогонщице Лоре Кенни, которая выиграв соревнования в мэдисоне стала пятикратной олимпийской чемпионкой.

По итогам соревнований на счету британских спортсменов было 22 золотых, 21 серебряная и 22 бронзовые медали, что позволило сборной Великобритании занять 4-е место в неофициальном медальном зачёте, впервые с 2008 года не попав в тройку сильнейших стран. По количеству олимпийских наград сборная Великобритании повторила свой результат лондонских Игр, уступив по этому показателю только домашним Играм 1908 года в Лондоне и предыдущим Играм в Рио-де-Жанейро.

Состав сборной 
В состав олимпийской сборной Великобритании вошли 376 спортсмена (201 женщина и 175 мужчин), которые выступят в 26 видах спорта. Впервые в истории участия страны в летних Олимпийских играх количество женщин, заявленных для участия в соревнованиях, превысило количество мужчин. 122 спортсмена ранее уже участвовали в Олимпийских играх. Руководителем сборной был назначен спортивный администратор Марк Ингланд, ранее занимавший эту должность на Европейских играх 2015 года и Олимпийских играх 2016 года. Самой опытной спортсменкой в составе сборной станет участник пяти Олимпийских игр 54-летний конник Карл Хестер, а самой молодой 12-летняя скейтбордистка Скай Браун, которая может стать самой юной участницей летних Игр в истории Великобритании, опередив пловчиху Марджери Хинтон, выступала на Играх 1928 года в возрасте 13 лет и 44 дней.

  Академическая гребля
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24
 Квота 25
 Квота 26
 Квота 27
 Квота 28
 Квота 29
 Квота 30
 Квота 31
 Квота 32
 Квота 33
 Квота 34
 Квота 35
 Квота 36
 Квота 37
 Квота 38
 Квота 39
 Квота 40
 Квота 41

  Бадминтон
  Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7

  Бокс
  Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11

 Велоспорт
  Велоспорт-шоссе
 Квота 1
 Квота 2

  Велоспорт-трек
 Квота 1
 Квота 2

  Велоспорт-маунтинбайк
 Квота 1
 Квота 2

  Велоспорт-BMX
 Квота 1
 Квота 2

  Гольф
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4

 Гребля на байдарках и каноэ
 Гладкая вода
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3

 Гребной слалом
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4

  Дзюдо
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6

  Конный спорт
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9

  Лёгкая атлетика
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24
 Квота 25
 Квота 26
 Квота 27
 Квота 28
 Квота 29
 Квота 30
 Квота 31
 Квота 32
 Квота 33
 Квота 34
 Квота 35
 Квота 36
 Квота 37
 Квота 38
 Квота 39
 Квота 40
 Квота 41
 Квота 42
 Квота 43
 Квота 44
 Квота 45
 Квота 46
 Квота 47
 Квота 48
 Квота 49
 Квота 50
 Квота 51
 Квота 52
 Квота 53
 Квота 54
 Квота 55
 Квота 56
 Квота 57
 Квота 58
 Квота 59
 Квота 60
 Квота 61
 Квота 62
 Квота 63
 Квота 64
 Квота 65
 Квота 66
 Квота 67
 Квота 68
 Квота 69
 Квота 70
 Квота 71
 Квота 72
 Квота 73
 Квота 74
 Квота 75
 Квота 76

  Настольный теннис
 Квота 1
 Квота 2

  Парусный спорт
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15

  Плавание
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24
 Квота 25
 Квота 26
 Квота 27
 Квота 28
 Квота 29
 Квота 30
 Квота 31
 Квота 32

  Прыжки в воду
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12

  Прыжки на батуте
 Квота 1
 Квота 2

Регби-7
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24

  Синхронное плавание
 Квота 1
 Квота 2

 Скейтбординг
 Квота 1
 Квота 2

  Современное пятиборье
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4

  Спортивная гимнастика
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8

  Спортивное скалолазание
 Квота 1

  Стрельба
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5

  Стрельба из лука
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6

  Теннис
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6

  Триатлон
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5

  Тхэквондо
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5

  Тяжёлая атлетика
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4

  Фехтование
 Квота 1

  Футбол
 Милли Брайт
 Люси Бронз
 Карлотт Ваббен-Мой
 Каролина Вейр
 Рэйчел Дейли
 Софи Ингл
 Франческа Кирби
 Ким Литтл
 Сэнди Макивер
 Никита Пэррис
 Элли Робак
 Джилл Скотт
 Джорджия Стануэй
 Деми Стоукс
 Карли Телфорд
 Элла Тун
 Эллен Уайт
 Лея Уильямсон
 Кира Уолш
 Лорен Хемп
 Стефани Хьютон
 Ниам Чарльз

 Хоккей на траве
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24
 Квота 25
 Квота 26
 Квота 27
 Квота 28
 Квота 29
 Квота 30
 Квота 31
 Квота 32

Результаты соревнований

Регби-7 

Мужчины
 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Женщины
 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Футбол 

Женщины

Соревнования в женском футболе прошли с 21 июля по 6 августа. Футбольный турнир традиционно начался до официального начала Олимпийских игр. Перед началом Игр Международный олимпийский комитет расширил заявку на турнир до 22 человек, при этом на матч можно было заявить только 18 человек. Женская сборная Великобритании по футболу квалифицировалась на Игры, благодаря тому, что сборная Англии вошла в число трёх сильнейших европейских сборных по итогам чемпионата мира 2019 года.

Состав
Окончательный состав олимпийской сборной из 22 человек был объявлен 27 мая 2021 года. Перед турниром Карли Телфорд заменила травмированную Карен Бардсли 18 июня 2021 года.

Результаты
 'Групповой этап (группа E)

 Примечания 

 Ссылки 
 Сборная Великобритании на странице Олимпийских игр 2020
 Сборная Великобритании на сайте Olympedia.org''
 

Страны на летних Олимпийских играх 2020 года
2020